Sântana se poate referi la:
 orașul Sântana, județul Arad
 comuna Sântana de Mureș, Mureș, județul Mureș.